De re militari (o Epitoma rei militaris) – trattato di arte militare scritto da Vegezio
 De re militari – trattato sull'arte militare redatto da Roberto Valturio